Левков — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Левков, Анатолий Максимович (1922—1943) — участник Минского коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны.
 Левков, Владимир Израилевич (1895—1954) — конструктор первых в мире судов на воздушной подушке (СВП).
 Левков, Максим Архипович (1894—1937) — белорусский советский государственный деятель. Нарком юстиции БССР.
 Левков, Пётр Маркович (1910—1968) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Левков, Рампо (1909—1942) — македонский юрист, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Левков, Эрнст Аркадьевич (1935—1996) — белорусский геолог, краевед.

 Левкова, Оксана — украинский политолог, общественный деятель.
 Левкова-Ламм, Инесса Ефимовна — советский и американский искусствовед, художественный критик, современный художник.

Населенные пункты 
 Левков (Житомирская область) — село на Украине в Житомирском районе Житомирской области.
 Левков (Крыжопольский район) — село на Украине в Крыжопольском районе Винницкой области.